Protz steht für:

 Vorwuchs bei Nadelbäumen
 eine Artilleriezugmaschine, siehe Zugmaschine

Protz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Simms-Protz (* 1952), deutscher Diplomat
 Kerstin Protz (* 1969), deutsche Krankenschwester und Fachautorin
 Ludwig Protz (1894–1927), Schriftsteller und Turner
 Oskar Protz (1905–1990), deutscher Ingenieur und Manager der deutschen Schiffbauindustrie
 Roger Protz (* 1939), britischer Journalist und Autor

Siehe auch:
 Brotz
 Protze
 Protzen (Begriffsklärung)
 Protzer